Koukounaries bezeichnet

 Koukounaries (Paros),  archäologischen Ausgrabungsstätte
 Koukounaries (Skiathos), Dorf in Griechenland